Turenne ist

 der Name einer französischen Gemeinde im Département Corrèze, siehe  Turenne
 ein vermuteter Name eines historischen Herrschaftsbereichs, siehe Vizegrafschaft Turenne
 der Name eines Schulgebäudes in Freiburg im Breisgau, siehe Lycée Turenne (Freiburg im Breisgau)

Turenne ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Antoinette de Turenne (1380–1416), französische Adlige, Vicomtesse de Turenne
 Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (1611–1675), französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
 Juan Augusto Turenne Aurie, uruguayischer Politiker
 Marie de Turenne († nach 1221), Vizegräfin und Trobairitz, Tochter von Raimund II.